Troyanovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Трояново) :
Troyanovo, village bulgare de l'obchtina de Kameno, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Troyanovo, village bulgare de l'obchtina de Radnevo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.